Don River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Don River (Dawson River) in Queensland
 Don River (Korallenmeer) in Queensland
 Don River (Tasmanien) zur Tasmansee

in Kanada:
 Don River (Ontario) zum Hafen von Toronto

Siehe auch:
 River Don